Il Campionato argentino di rugby a 15 1996  è stato vinto a pari merito dalle selezioni Buenos Aires e Cordoba.

Le 20 squadre iscritte (effettive solo 18) erano divise in tre livelli : "Campeonato", "Ascenso", "Clasificacion".

Torneo "campeonato" 
Per la prima volta viene disputato sulla base di un girone unico a 6 squadre.

 Classifica finale 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Buenos Aires||5||4||0||1||171||100||71||8
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Cordoba||5||4||0||1||155||110||45||8
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Tucumàn||5||3||0||2||164||110||54||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Cuyo||5||2||0||3||140||182||-42||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Rosario||5||2||0||3||140||147||-7||4
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|6||align=left|San Juan||5||0||0||5||88||209||-121||0
|}

Retrocede: San Juan

Zona "Ascenso" 
  Risultati

  Classifica Finale

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Mar del Plata||5||4||0||1||150||100||50||8
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Entre Rios||5||4||0||1||129||103||26||8
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Noroeste||5||2||1||2||112||117||-5||5
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Santa Fè||5||2||0||3||145||150||-5||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|5||align=left|Salta||5||1||1||3||141||146||-5||3
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|6||align=left|Sur||5||1||0||4||113||174||-61||2
|}

Promossa: Mar del Plata
Retrocede: Sur

Zona "Promocional"

Girone A 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Alto Valle 
||3||3||0||0||193||31||162||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Austral||3||1||0||2||60||76||-16||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Chubut||3||1||0||2||85||103||-18||2
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|4||align=left|Centro||3||1||0||2||55||183||-128||2
|}

Girone B

Collegamenti esterni